Адам Марушич — чорногорський футболіст.
 Ваня Марушич — хорватська правниця, директорка УПКОЗ.
 Зоран Марушич — сербський футболіст.

Сербські прізвища